Luna kan syfta på:

 Luna (band) – ett amerikanskt indieband
 Luna (film) – en film från 1995 av Alejandro Amenábar
 Luna (grafiskt tema) – ett grafiskt tema för utseende i operativsystemet Windows XP
 Luna (mytologi) – en mångudinna i romersk mytologi
 Luna (låt av The Smashing Pumpkins) – en låt av musikgruppen The Smashing Pumpkins
 Luna (späckhuggare) – en späckhuggare som kom vilse från sin familj utanför Vancouver Island år 2001
 Luna (Sailor Moon) – en påhittad figur i TV-serien Sailor Moon
 Luna (yacht) – en megayacht tillverkad av Lloyd Werft
 Luna Lovegood –  en fiktiv person i Harry Potter-böckerna
 LUNA – en studentkår vid Lunds universitet, se Lunds naturvetarkår 
 Lunaprogrammet – ett sovjetiskt rymdprogram med syfte att på olika sätt utforska månen

Personer
 Luna (sångare) (född 1993), sydkoreansk sångerska
 Luna Brothers, amerikanska serieskapare

Med Luna eller de Luna som efternamn
 Adrianna Luna (född 1984), amerikansk pornografisk skådespelare och fotomodell
 Álvaro de Luna (skådespelare) (1935–2018), spansk skådespelare
 Antonio Luna  (född 1991), spansk fotbollsspelare
 Barbara Luna (född 1937), amerikansk skådespelare
 Diadenis Luna (född 1975), kubansk judoutövare
 Diego Luna (född 1979), mexikansk skådespelare och regissör
 Diógenes Luna (född 1977), kubansk boxare
 DJ Luna (född 1977), nederländsk musikproducent och DJ, artistnamn
 Isabella de Luna (död 1564), romersk kurtisan
 Jonathan Luna (född 1978), amerikansk serieskapare
 Joshua Luna (född 1981), amerikansk serieskapare
 Rita Luna (1770–1832), spansk skådespelare

Geografi

Filippinerna 

 Luna (kommunhuvudort i Filippinerna, Cagayandalen), Province of Isabela, 
 Luna (ort i Filippinerna, Västra Visayas), Province of Negros Occidental, 
 Luna (ort i Filippinerna, Caraga), Province of Surigao del Norte, 
 Luna (ort i Filippinerna, Davaoregionen), Province of Davao del Norte, 
 Luna (Apayao), 
 Luna (Isabela), kommun, Cagayandalen, Province of Isabela, 
 Luna (La Union), Province of La Union, 
 Luna (ort i Filippinerna, Bohol), Province of Masbate,

Italien 

 Luna (stad) – en gammal etruskisk stadi nuvarance Provincia di La Spezia,

Spanien 

 Luna (kommun i Spanien, Aragonien, Provincia de Zaragoza, lat 42,18, long -0,92), 
 Luna (kommunhuvudort i Spanien, Aragonien, Provincia de Zaragoza, lat 42,17, long -0,93),

USA 

 Luna, New Mexico, ort, New Mexico, Catron County, 

Efternamnsförgreningssidor
Spanska efternamn
Robotskapade Filippinernaförgreningar